Marguerite (francouzsky čteno [maʁɡəʁit]) je francouzské osobní ženské jméno, obdoba českého Markéta. Francouzskou domáckou variantou tohoto jména je Margot.

Nositelky jména Marguerite 
 Marguerite Bays (1815–1879) – švýcarská františkánská terciářka, mystička a stigmatička
 Marguerite Broquedisová (1893–1983) – francouzská tenistka, olympijská vítězka
 Marguerite Cornillac (1862–1952) – francouzská malířka
 Marguerite Duras (1914–1996) – francouzská spisovatelka a dramatička
 Marguerite Georges (1787–1867) – francouzská herečka
 Marguerite Gérard (1761–1837) – francouzská malířka
 Marguerite-Élie Guadet (1758–1794) – francouzský politik
 Marguerite MacIntyre (* 1965) – americká herečka
 Marguerite Monnotová (1903–1961) – francouzská hudební skladatelka
 Marguerite Perey (1909–1975) – francouzská fyzička
 Marguerite Porete, Markéta Poretová (1250 až 1260–1310) – francouzská mystička
 Marguerite de Rochechouart (1665–1727) – francouzská abatyše
 Marguerite Yourcenarová (1903–1987) – francouzská spisovatelka

Externí odkazy 
 Nasejmena.cz

Ženská jména